Mario Martinez nebo Mario Martínez může být:

 Mario Martinez (vzpěrač) (* 1957) – americký vzpěrač
 Mario Martinez (tenista) (* 1961) – bolivijský tenista
 Mario Martínez (fotbalista) (* 1989) – honduraský fotbalista
 Mario Martínez (baseballista) (* 1989) – venezuelský baseballista